Соревнования двоек в бобслее среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2006 прошли 18 и 19 февраля.

Все соревнования прошли в Чезана Париоль.

Медалисты

Соревнования

Итоговое положение 
18 февраля были проведены два первых заезда, а 19 февраля еще два заезда. В заключительную попытку прошли 20 лучших экипажей по итогам предыдущих трёх заездов. После первой же попытки лидерство захватил немецкий экипаж во главе с пилотом Андре Ланге и разгоняющим Кевином Куске. В последующих трех попытках ни один из экипажей не смог приблизиться к лидерам. Для немецких спортсменов это Олимпийское золото стало вторым в карьере и первым, завоёванным в соревнованиях двоек.

Промежуточные результаты 
После двух попыток

После трех попыток

Ссылки 
 Бобслей на официальном сайте Игр  

2006 год в бобслее